Cholewa – górna część buta okrywająca łydkę
 Cholewa – polski herb szlachecki
 Cholewa (liczba mnoga: Cholewowie) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. nosiło je 8100 osób.

Ludzie o nazwisku Cholewa 
 Aleksander Cholewa Ubysz (1832–1890) – polski pisarz, powstaniec styczniowy
 Jan Cholewa (1920–1966) – polski pilot
 Marek Cholewa (ur. 1963) – hokeista polski
 Michał Cholewa (ur. 1980) – pisarz science-fiction, syn Piotra
 Piotr W. Cholewa (ur. 1955) – polski tłumacz literatury fantasy i science fiction
 Tadeusz Cholewa (1908–1988) – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Władysław Cholewa (1892–1962) – polski działacz ludowy i niepodległościowy

Przypisy